Prugovo est un toponyme qui peut désigner :
Prugovo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Klis, comitat de Split-Dalmatie ;
Prugovo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.